Премия «Гойя» за лучший монтаж (Исп.: Anexo:Premio Goya al mejor montaje) один из наград на Кинопремии Гойя.

В списке собраны победители и номинанты:

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»
Гойя